Massacre à la tronçonneuse est une série de films : 

 Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper (1974)
 Massacre à la tronçonneuse 2 de Tobe Hooper (1986)
 Massacre à la tronçonneuse 3 : Leatherface de Jeff Burr (1990)
 Massacre à la tronçonneuse : La Nouvelle Génération de Kim Henkel (1994)
 Massacre à la tronçonneuse de Marcus Nispel (2003), remake
 Massacre à la tronçonneuse : Le Commencement de Jonathan Liebesman (2006), préquelle du remake
 Texas Chainsaw 3D de John Luessenhop (2013), suite du film original
 Leatherface d'Alexandre Bustillo et Julien Maury (2017), préquelle du film original
 Massacre à la tronçonneuse de David Blue Garcia (2022), suite du film original

Voir aussi
 Massacre allemand à la tronçonneuse de Christoph Schlingensief (1990).

Homonymie de titre